El término Semiónovka (), Semionovca (), Siamiónauka (en bielorruso: Сямёнаўка) o Semiónivka () puede referirse a:

Localidades

Semiónovka (Armenia), localidad de Armenia.

Siamiónauka (Gomel), localidad de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.
 Siamiónauka (Hrodna), localidad de la provincia de Hrodna, en Bielorrusia.

Semiónovca (Hînceşti), localidad del distrito de Hînceşti, en Moldavia.
 Semiónovca (Stefan Vodă), localidad del distrito de Ştefan Vodă, en Moldavia.

Semiónovka (Chishmý, Bashkortostán), localidad del raión de Chishmý de la república de Bashkortostán, en Rusia.
 Semiónovka (Meleúz, Bashkortostán), localidad del raión de Meleúz de la república de Bashkortostán, en Rusia.
 Semiónovka (Karáchev, Briansk), localidad del raión de Karáchev del óblast de Briansk, en Rusia.
 Semiónovka (Mglin, Briansk), localidad del raión de Mglin del óblast de Briansk, en Rusia.
 Semiónovka (Rognédino, Briansk), localidad del raión de Rognédino del óblast de Briansk, en Rusia.
 Semiónovka (Sevsk, Briansk), localidad del raión de Sevsk del óblast de Briansk, en Rusia.
 Semiónovka (Výgonichi, Briansk), localidad del raión de Výgonichi del óblast de Briansk, en Rusia.
 Semiónovka (Kushchóvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kushchóvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Semiónovka (Sochi, Krasnodar), localidad de la unidad municipal de la ciudad-balneario de Sochi del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Semiónovka (Ust-Labinsk, Krasnodar), localidad del raión de Ust-Labinsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Semiónovka (Marí-Turekski, Mari-El), localidad del raión de Marí-Turetski de la república de Mari-El, en Rusia.
 Semiónovka (Yoshkar-Olá, Mari-El), localidad del ókrug urbano de Yoshkar-Olá de la república de Mari-El, en Rusia.
 Semiónovka (Zvenígovo, Mari-El), localidad del raión de Zvenígovo de la república de Mari-El, en Rusia.
 Semiónovka (Nizhni Nóvgorod), localidad del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
 Semiónovka (Kaláchinsk, Omsk), localidad del raión de Kaláchinsk del óblast de Omsk, en Rusia.
 Semiónovka (Známenskoye, Omsk), localidad del raión de Známenskoye del óblast de Omsk, en Rusia.
 Semiónovka (Kurmanáyevka, Oremburgo), localidad del raión de Kurmanáyevka del óblast de Oremburgo, en Rusia.
 Semiónovka (Ponomariovka, Oremburgo), localidad del raión de Ponomariovka del óblast de Oremburgo, en Rusia.
 Semiónovka (Kinel-Cherkasy, Samara), localidad del raión de Kinel-Cherkasy del óblast de Samara, en Rusia.
 Semiónovka (Neftegorsk, Samara), localidad del raión de Neftegorsk del óblast de Samara, en Rusia.
 Semiónovka (Novokúibyshev, Samara), localidad del raión de Novokúibiyshev del óblast de Samara, en Rusia.
 Semiónovka (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.
 Semiónovka (Demídov, Smolensk), localidad del raión de Demídov del óblast de Smolensk, en Rusia.
 Semiónovka (Róslavl, Smolensk), localidad del raión de Róslavl del óblast de Smolensk, en Rusia.
 Semiónovka (Yérshichi, Smolensk), localidad del raión de Yérshichi del óblast de Smolensk, en Rusia.
 Semiónovka (Tomsk), localidad del óblast de Tomsk, en Rusia.
 Semiónovka (Tula), localidad del óblast de Tula, en Rusia.
 Semiónovka (Tomsk), localidad del óblast de Tomsk, en Rusia.
 Semiónovka (Uliánovsk), localidad del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
 Semiónovka (Dubovka, Volgogrado), localidad del raión de Dubovka del óblast de Volgogrado, en Rusia.
 Semiónovka (Kamishin, Volgogrado), localidad del raión de Kamishin del óblast de Volgogrado, en Rusia.
 Semiónovka (Kikvidze, Volgogrado), localidad del raión de Kikvidze del óblast de Volgogrado, en Rusia.
 Semiónovka (Kalach, Vorónezh), localidad del raión de Kalach del óblast de Vorónezh, en Rusia.
 Semiónovka (Vérjniaya Java, Vorónezh), localidad del raión de Vérjniaya Java del óblast de Vorónezh, en Rusia.
 Semiónovka (Bréitovo, Yaroslavl), localidad del raión de Bréitovo del óblast de Yaroslavl, en Rusia.
 Semiónovka (Pereslavle, Yaroslavl), localidad del raión de Pereslavle del óblast de Yaroslavl, en Rusia.

Semiónovka, población de Kramatorsk, en el óblast de Donetsk.

Otros 

 Río Semiónovka, río de la cuenca del Don, en Rusia